Msta (rivier), rivier in Rusland
 2S19 Msta-S (Russisch 2С19 Мста-С), Russische pantserhouwitser, genoemd naar bovenstaande rivier